Белича́нская у́лица () — улица в Святошинском районе города Киева, жилой массив Академгородок. Пролегает от улицы Николая Краснова до улицы Василия Стуса.

История 
Возникла в 1-й половине XX века на Беличанской дороге (к селу Беличи).

Литература

Ссылки 
 Беличанская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева